Hamnö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnö (Vårdö, Åland),  (1 km²)
 Hamnö (Kumlinge, Åland),  (1,1 km²)
 Hamnö (Sottunga, Åland),  (34 ha)
 Hamnö (Kökar, Åland),  (55 ha)
 Hamnö, Houtskär, Åboland,  (35 ha)

Sverige 

 Hamnö, Oskarshamns kommun, ö, Kalmar län,

Se även
Hamnön
Hamnören
Hamnörarna